Emmanuel nebo Immanuel () je symbolické hebrejské jméno s významem „Bůh (je) s námi“, citované v Knize Izajáš.

Emmanuel může také být:
 Emanuel – mužské rodné jméno hebrejského původu s výše uvedeným významem; jeho ženská podoba je Emanuela

 místní jméno
 Imanu'el – izraelská osada na Západním břehu Jordánu

 organizace
 Komunita Emmanuel – katolická charismatická komunita

 předměty
 Zvon Emmanuel – zvon v katedrále Notre-Dame v Paříži